Трусе́вич — українське, білоруське (Трусевіч) і польське (Trusiewicz) прізвище. Може походити від польського слова «truś» — «кролик».

Персоналії 
 Микола Трусевич (1909—1943) — український футболіст, воротар.
 Максим Трусевич (* 1985) — український футболіст, півзахисник.

Українські прізвища
Білоруські прізвища
Польські прізвища